Розсві́т () — село у складі Тімірязєвського району Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Тімірязєвського сільського округу.

Населення — 66 осіб (2009; 173 у 1999, 354 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 45 %
 казахи — 30 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Тімірязєвського району (Казахстан)
Села Північноказахстанської області